Motocyklowe Grand Prix Walencji 2012 – osiemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 11 listopada 2012 roku na torze Circuito Ricardo Tormo.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 w Hiszpanii